Damarjati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Damarjati, Jepara, by, Jawa Tengah, 
 Damarjati, Kendal, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar